Коваленко, Павел Васильевич:
 Коваленко, Павел Васильевич (1917—1949) — участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1945).
 Коваленко, Павел Васильевич (1896—не ранее 1949) — полный кавалер ордена Славы, лишён званий и наград.